«Краковия» () — польский профессиональный футбольный клуб из города Краков. В настоящее время выступает в Экстракласе. Является одним из старейших футбольных клубов Польши.

История 
 Клуб основан 13 июня 1906 года.
 Экстракласса: 1921—1922; 1926—1935; 1937—1939; 1947—1954; 1958—1959; 1961—1962; 1966—1967; 1969—1970; 1982—1984; 2004—2012; 2013—

Достижения 
 Чемпион Польши (5): 1921, 1930, 1932, 1937, 1948
 Обладатель кубка Польши: 2020
 Обладатель Суперкубка Польши: 2020
 Серебряный призёр (2): 1934, 1949
 Бронзовый призёр (2): 1922, 1952

Ультрас 
Ультрас «Краковии» имеет дружеские отношения с болельщиками следующих команд: «Арка» и «Лех» (Вместе их называют Wielka Triada), «ЛКС», «Тыхы», «Сандецья», «Тарновия», «Аякс».

Выступления в еврокубках

Состав команды 
 Тренер:  
 Президент:  Януш Филипяк
 Стадион: «Стадион Краковии имени маршала Юзефа Пилсудского»
 : 
 Лучший бомбардир:
 По состоянию на 27 марта 2022 года:
По состоянию на 06 марта 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Гимн 
Гимн клуба — Hymn Cracowii, написан рок-музыкантом Мацеем Маленчуком и исполняется каждый раз перед матчами клуба.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы, основанные в 1906 году
ФК «Краковия»